Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Golikow – rosyjski i radziecki wojskowy
 Filipp Golikow – radziecki wojskowy
 Siergiej Golikow – radziecki wojskowy
 Wiktor Golikow – adziecki działacz partyjny